Physella bottimeri är en snäckart som först beskrevs av Clench 1924.  Physella bottimeri ingår i släktet Physella och familjen blåssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåssnäckor
bottimeri